Garrison ("guarnigione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Astronomia 
 19533 Garrison – asteroide della fascia principale

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Garrison – città della Contea di McLean, Dakota del Nord
 Garrison – città della Contea di Benton, Iowa
 Garrison – census-designated place della Contea di Baltimora, Maryland
 Garrison – città della Contea di Crow Wing, Minnesota
 Garrison – census-designated place della Contea di Powell, Montana
 Garrison – città della Contea di Butler, Nebraska
 Garrison – hamlet della Contea di Putnam, New York
 Garrison – città della Contea di Nacogdoches, Texas
 Regno Unito
 Garrison – città della Contea di Fermanagh, Irlanda del Nord

Musica 
 Garrison – gruppo musicale della Revelation Records

Persone
 Edward B. Garrison – storico dell'arte
 Garrison Rochelle – coreografo statunitense
 Jim Garrison – avvocato statunitense
 John Garrison – hockeista su ghiaccio statunitense
 Lane Garrison – attore statunitense
 Lindley Miller Garrison – politico statunitense
 William F. Garrison – generale statunitense
 William Lloyd Garrison – giornalista, abolizionista e riformista sociale statunitense
 Zina Garrison – ex tennista statunitense

Altro 
 Garrison – squadra di calcio mauriziana
 Herbert Garrison – personaggio della serie televisiva South Park